Blanche Bilongo (née en 1974), actrice, scénariste, et présentatrice de télévision camerounaise ;
 Carlos Martens Bilongo (né en 1990), homme politique français.